Greim puede referirse a:
 GREIM
 Apellido
 Robert Ritter von Greim
 Willard (N.) Greim (en)